

Geografie 
 Reliance (South Dakota), een town in de Amerikaanse staat South Dakota
 Reliance (Wyoming), een census-designated place in de Amerikaanse staat Wyoming

Organisaties 
 Reliance (motorfiets), een Amerikaans voormalig motorfietsmerk
 Reliance Commercial Corporation, in de jaren 1960 opgesplitst in:
 Reliance Industries, een Indiaas conglomeraat
 Reliance Group, een Indiaas conglomeraat